Глибочиця — місцевина, урочище (яр), річка або селище, що етимологічно походить від слова глибоко (відповідно у  — ;  — , на тарашкевиці ).

Населені пункти 
 Глибочиця — місто, центр ґміни у Польщі (колишня територія землі Моравії — Селезії, на лівому березі верхньої Псини).
 Глибочиця — село в Лепельському районі, Вітебська область, Білорусь.
 Глибочиця — село в Чечерському районі, Гомельська область, Білорусь.
 Глибочиця — село в Житомирському районі, Житомирська область, Україна.

Річки 
 Глибочиця — річка в м. Києві, Україна.
 Глибочиця — річка в Осташківському районі, Росії.
 Глибочиця — річка в Куньїнському районі, Росія.
 Глибочиця — річка в Київській області, Україна.

Інше 
 Глибочиця — старовинна місцевість в м. Києві.

Див. також 
 Глибочицька вулиця — у м. Києві.
 Глибочицький проїзд — проїзд в м. Києві.
 Глибочицький провулок — у м. Києві.
 Глибочицька (станція метро) — у м. Києві.

Примітки